Inclán – parafia (jedn. admin.) w gminie Pravia, w Asturii, w Hiszpanii
 Inclán – Mezquita Al Ahmad – stacja metra w Buenos Aires